HMS „Hogue” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, upamiętniająca bitwę pod La Hogue (1692):

  – okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1811 roku, rozebrany w 1865 roku.
  – krążownik pancerny typu Cressy zwodowany w 1900 roku, zatopiony w 1914 roku.
  – niszczyciel typu Battle zwodowany w 1944 roku, zezłomowany w 1962 roku.

Hogue